Подляското войводство () е войводство в Североизточна Полша. Заема площ от 20 187,01 хил.км2. Административен център е град Бялисток.

География 
Войводството включва територии от историческите области: Подлясия – 36%, Судовия – 35%, Мазовия – 20%, Полесия – 7%, и Черна Рус – 1%. Граничи с Варминско-Мазурското и Мазовецкото войводства на запад, с Люблинското войводство на юг и с Беларус и Литва на изток.

Население 
Населението на войводството възлиза на 1 188 329 души (2010). Гъстотата му е 58,87 души на км2.

Административно деление 
Войводството се дели на 17 окръга, които от своя страна са разделене на 118 общини.

Фотогалерия

Източници